Inghirami är ett italienskt efternamn, som burits av bland andra:

 Curzio Inghirami (1614–1655), italiensk arkeolog
 Francesco Inghirami (1772–1846), italiensk arkeolog
 Giovanni Inghirami (1779–1851), italiensk astronom 

Italienska efternamn